Eleonora Aragonská ( Elionor d'Aragó, 1175/1180 – po 24. únoru 1226) byla hraběnka z Toulouse

Narodila se jako jedna z dcer aragonského krále Alfonse II. a Sanchy, dcery kastilského krále Alfonse VII. Okolo roku 1202 ji bratr provdal za hraběte Raimonda z Toulouse. Stala se tak pátou či šestou šestou manželkou muže, který byl v budoucnu jedním z aktérů křížové výpravy proti albigenským. Spojenectví s barcelonskou dynastií bylo roku 1211 utuženo ještě sňatkem Eleonořiny sestry Sanchy s Raimondovým stejnojmenným synem. Ač byla Eleonora zřejmě neplodná, nebyla svým chotěm zapuzena a zemřela po únoru 1226 jako vdova. Byla pohřbena v klášteře Sigena.

Vývod z předků

Reference 

Barcelonská dynastie
Aragonské infantky
Hraběnky z Toulouse
Pohřbení v klášteře Sigena
Narození ve 12. století
Úmrtí ve 13. století
Ženy